Alessandro V di Macedonia
 Antipapa Alessandro V